115 může být

 115 (číslo) – číslo
 115 – rok
 115 př. n. l. – rok
 silnice II/115 – silnice II. třídy na trase Jince – Praha-Radotín
 STS-115 – let raketoplánu Atlantis k Mezinárodní vesmírné stanici